MUX L17 è uno dei multiplex locali della televisione digitale terrestre a copertura della regione Sicilia presenti nel sistema DVB-T italiano. Appartiene a Rai Way, società controllata da Rai.

I servizi televisivi che appartengono a questo multiplex sono stati assegnati in seguito a un bando pubblico del Ministero dello sviluppo economico. Il nome del multiplex deriva proprio dal fatto che nel suddetto bando la Sicilia venne identificata come "Area Tecnica 17".

Copertura 
MUX L17 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Sicilia.

Frequenze 
MUX L17 trasmette sul canale 42 della banda UHF V in tutta la Sicilia.

Servizi 
Sul multiplex L17 sono presenti esclusivamente canali televisivi in chiaro di carattere regionale. Il bitrate complessivo è di 22,39 Mbps.

Canali televisivi

Note

Voci correlate 
 
 RAI Mux MR
 RAI Mux A
 RAI Mux B
 Mux L18
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia
 Televisioni locali del passato (Sicilia)

Collegamenti esterni 
 

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Sicilia